Aleksander Załuski (1608–1693) – wojewoda i kasztelan rawski, marszałek Trybunału Głównego Koronnego
 Aleksander Józef Załuski (1652–1727) – wojewoda i kasztelan rawski, marszałek Trybunału Głównego Koronnego